Osoby o tym nazwisku:
 Daria Szczyrba – polska siatkarka
 Jerzy Szczyrba – polski pianista, aranżer, kompozytor i chórmistrz
 Paweł Szczyrba – polski lekkoatleta
 Stanisław Szczyrba – polski lekkoatleta

Inne:
 Szczyrba – gmina na Słowacji